Carlo Patrignani (1869-1948) – pittore italiano
 Claudio Patrignani (1959) – ex mezzofondista italiano
 Giuseppe Antonio Patrignani, noto anche con lo pseudonimo di Presepio Presepi (1659-1733) – gesuita, storico e poeta italiano
 Leonardo Patrignani (1980) – scrittore, cantante e musicista italiano
 Roberto Patrignani (1935-2008) – pilota motociclistico, giornalista e scrittore italiano